A Qatar Stars League 1968–69 foi a 6ª edição do Campeonato Nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Oruba venceu a liga neste ano. Conquistando seu terceiro título.

References
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

 1968/69